Waat steht für:
 Waat (Jüchen), Wohnplatz in Jüchen

 Waat (Jonglei), Siedlung im Südsudan
 Qarn el Waat, Hügel im Sudan
 Khor Waat, mehrere Flüsse im Südsudan
 Tanjung Waat, Landspitze in Indonesien

Siehe auch:
 waaT, Protein der Bakterienart Escherichia coli
 Waata, Sprache
 Isla Waats